Landtagswahlkreis 69 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Ravensburg (seit 1956)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Wilhelmshaven (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Hadeln (2003)
 Landtagswahlkreis Buxtehude (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Wesermünde (1959 bis 1978)
 Landtagswahlkreis Wesermünde-Land (1947 bis 1955)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Recklinghausen I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Duisburg IV (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Essen VII (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Duisburg I (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Duisburg-Süd (1947 bis 1954)

in Sachsen:
 Wahlkreis Zwickau, Land I (1990)